Retropinna är ett släkte av fiskar. Retropinna ingår i familjen Retropinnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Retropinna